Вітюгов Микита Кирилович (4 лютого 1987(19870204), Ленінград, СРСР) — російський шахіст, гросмейстер (2007).
 Вітюгов Максим Олексійович (рос. Макси́м Алексе́евич Витюго́в, нар. 1 лютого 1998, Красноярськ, Росія) — російський футболіст.